Foissner ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Foissner (* 1924), österreichischer Ordenspriester und Kulturschaffender
 Wilhelm Foissner (1948–2020), österreichischer Biologe

Siehe auch:
 Feußner